Antonio Jose Marreco De Gouveia (Miranda do Corvo, 25 juli 1987), beter bekend onder zijn voetbalnaam in Nederland Tozé (in Portugal is deze Tozé Marreco en in Bulgarije is deze Gouveia), is een Portugese voetballer.

Tozé kwam aan het begin van het seizoen 2007-2008 bij FC Zwolle terecht. Na een goede eerste seizoenshelft, volgde een matige tweede. Na afloop van het seizoen werd bekend dat het optreden van Tozé bij FC Zwolle beperkt zou blijven tot één seizoen, aangezien de club niet de financiële middelen had om de optie in zijn contract te lichten.

Eind augustus 2008 tekende Tozé een contract bij Deportivo Alavés, maar dit contract werd begin november alweer verbroken omdat hij niet tevreden was dat hij op de bank zat.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van PEC Zwolle

Externe links 
  Profiel op foradejogo.net
  Profiel van Tozé

Portugees voetballer
Pseudoniem